Газаров — русифицированная форма армянской фамилии  (). Известные носители:

 Газаров, Камо Александрович (1959—2018) — советский и узбекский футболист, тренер.
 Газаров, Сергей Ишханович (род. 1958) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.